Ядерне озброєння Великої Британії складається з 4 атомних підводних човнів. Раніше у Великій Британії були й інші види ядерних військ, але до 1998 року всі вони були розформовані.

Велика Британія — єдина ядерна держава в світі, на території якої жодного разу не сталося ядерного вибуху.

Історія 
Сполучені Штати та Велика Британія давно користуються «особливими відносинами» тісного партнерства, тому здавалося природним, що обидві країни повинні працювати разом над розробкою атомної зброї. Тим не менш, історія американо-британського ядерного партнерства-це історія як співпраці, так і розподілу. Хоча британські вчені відіграли вирішальну роль в успіху Манхеттенському проекті, прагнення до секретності та безпеки заважало постійній ядерній співпраці до 1958 р. Британська атомна бомба була, таким  чином, відривом американської програми і незалежним проектом.

Юні роки 
Велика Британія багато в чому була батьківщиною атомної фантазії та наукових досліджень. Одним з перших кроків на шляху розвитку атомної енергетики було дослідження Ернеста Резерфорда, британського фізика, який народився в Новій Зеландії та одержав Нобелівську премію з хімії 1908 року. У 1917 р. Резерфорд став першою людиною, яка розколола атом, що призвело до подальших спекуляцій щодо існування та структури нейтрона. Нейтрони будуть виявлені колегою Резерфорда та колишнім студентом Джеймсом Чадвіком у 1932 році. Робота Резерфорда вплине на інших ядерних фізиків. Багато з них продовжували працювати над британським атомним проектом та Мангеттенським  проектом, зокрема Чадвік, Нільс Бор та Марк Оліфант.

Окрім раннього успіху наукових досліджень, британська літературна та політична риторика також поширювала міркування про «супер зброю» задовго до того, як атомна бомба колись виявилася можливою. Британський автор The World Set Free Х. Г. Уеллс, описав атомну енергію як "джерело сили, настільки потужне, що людина може нести в руці енергію, щоб запалити місто протягом року, боротися  з флотом  лінійних кораблів, або проїжджати через один з наших гігантських лайнерів через Атлантику ". Хоча фікціоналізація атомної бомби не сприяла безпосередньо її розвитку, аура навколо атомної енергії у Британії, безумовно, викликала зростаючий інтерес до ядерної фізики.

Художня література була не єдиним джерелом атомної фантазії, що виходила з Британії. За роки до того, як він став прем'єр-міністром, Вінстон Черчилль захопився ідеєю атомної бомби. У промові 1931 року під назвою «П'ятдесят років тому», стверджував Черчилль, «Вищі органи влади говорять нам, що нові джерела сили, набагато важливіші за будь-які, які ми  знаємо, обов'язково будуть виявлені. Ядерна енергія незрівнянно більша, ніж молекулярна енергія, яку ми використовуємо сьогодні… Вчені не сумніваються, що існує це гігантське джерело енергії». Менш ніж через десятиліття відкриття ядерного поділу Отто Ханом та Фріцем  Страссманом розпочнуть гонку за бомбою.

Попередня Організація 
Початок Другої світової війни став  каталізатором для розробки атомної бомби. Стривожений згадкою Гітлера про «секретну зброю», британський уряд став ставитися до проекту створення бомби набагато серйозніше. Марк Оліфант реорганізував дослідження в Бірмінгемському університеті, де він зібрав разом  Отто Фріша і Рудольфа Пейерльса . Разом  ці два фізика розрахували, що атомна бомба дійсно може бути побудована, і  записали свої висновки в меморандумі «про побудову» супер-бомби «.

У травні 1940 року прем'єр-міністром став Вінстон Черчилль. В якості прямої відповіді на меморандум Фріша-Пейерльса одним із його найперших дій було створення підкомітету з урану для консультування свого уряду про те, як діяти далі. Зрештою, він буде відомий як Комітет МАУД, напримітне ім'я, яке фактично стосується колишнього доглядача дітей Борів Коли німці вторглись у Данію, Бор попросив, щоб звістка про його безпеку була надіслана до Фріша та до „Мод Рея Кента“.  Збиті з пантелику вчені спочатку подумали, що послання містить зашифровані інструкції. Пізніше вони зрозуміли, що це насправді стосується людини, Мод Рей, яка жила в Кенті.

Комітет MAUD діяв у суворій таємниці. Їм не дозволялося вербувати нікого, кого уряд класифікував як» нелегального іноземця", включаючи Фріша і Пейєрльса. Вони також виключили Ханса Халбана і Ллю Коварски, які прибули в Англію після падіння Франції разом з усіма світовими запасами важкої води в той час. Вони продовжують проводити життєво важливі експерименти незалежно від Комітету МАУД, доводячи, що ланцюгова реакція можлива. У звіті Комітету МАУД за 1941 рік був зроблений висновок про те, що бомбу можна побудувати, і для цього було рекомендовано співпрацювати зі Сполученими Штатами.

Після вивчення цієї доповіді британський науково-консультативний комітет постановив, що бомба є першочерговим завданням. Вони рекомендували побудувати експериментальну установку для відділення U-235 в Сполученому Королівстві, а потім побудувати повномасштабну установку в Канаді. Черчилль стверджував: " хоча особисто я цілком задоволений існуючими вибуховими речовинами, я відчуваю, що ми не повинні стояти на шляху поліпшення, і тому я думаю, що повинні бути вжиті заходи… «. Таким чином, він створив в рамках Департаменту наукових і промислових досліджень (ДНПД) організацію, відповідальну за всі атомні ресурси, дирекцію трубчастих сплавів. Трубчасті сплави будуть кодовою назвою для британського атомного проекту протягом всієї війни.

Співпраця з Мангеттенським проектом 
Оскільки Сполучені Штати організували попередні дослідження і управління, британська наукова робота залишалася далеко попереду. Коли президент Рузвельт написав Черчиллю в серпні 1941 року, пропонуючи співпрацю, Черчилль відповів без ентузіазму, воліючи тримати більш просунутий проект трубчастих сплавів окремо. Британські лідери також були стурбовані питаннями безпеки. У той час як Британія вже мала обмеження секретності у зв'язку з Другою світовою війною, британці думали, що Сполучені Штати, які ще не залучені у війну, можуть бути відповідальними. Іронія ситуації, однак, полягала в тому, що до цього часу в британський проект вже проникли кілька радянських шпигунів, включаючи Клауса Фукса, Дональда Макліна і Гая Берджесса.

Тим не менш до 1942 році обидві країни повністю поміняли свої позиції щодо наукового прогресу. Наукова місія в США під керівництвом Уолласа Акерса, директора Tube Alloys, відвідала комітет S-1, а також університети, де були розпочаті попередні дослідження. Вони були дуже вражені організаційними здібностями та науковими ресурсами, які створили американці. Під час чергового візиту Майкл Перрін, генеральний секретар Tube Alloys, зазначив, що США „повністю перевершать нас у ідеях, дослідження та застосування ядерної енергії, і тоді вони, цілком справедливо, не побачать причин для нашого вступу“.

Коли англійці усвідомили повільний прогрес свого проекту, команду Хальбана Кембридж влітку 1942 року перевезли до Канади. На річці Chalk  ця група розробила б один з перших важких водних реакторів у світі. Приблизно в той же час Черчилль погодився, що британські та американські проекти мають бути об'єднані та збудований дифузійний завод у США.

Черчилль запропонував програму співпраці з п'яти пунктів:

 між двома країнами має відбуватися вільний обмін інформацією
 угода про невикористання бомби один проти одного
 угода про незастосування бомби проти інших держав без згоди обох сторін
 угода про нерозголошення інформації іншим особам  без згоди обох сторін
 США можуть  повною мірою використовувати британський торговий і промисловий потенціал.

Незважаючи на опір з боку американських радників, таких як Ванневар Буш  та Джеймс Конант, Черчилль зробив глибокий вплив на президента Рузвельта, і обидва в кінцевому підсумку погодилися співпрацювати. У Квебеку 19 серпня 1943 року обидві сторони підписали Квебекську угоду  прийнявши велику частину плану Черчилля з п'яти пунктів. Для забезпечення повного і ефективного співробітництва» в рамках угоди був створений Об'єднаний комітет з питань політики (ОКПП) за участю представників США, Великої Британії та Канади. Він також надав Мангеттенського проекту ресурси британського урану, створив дослідницький центр в Монреалі і забезпечив участь британських вчених.

Багато видатних британських вчених незабаром були переведені в Сполучені Штати для роботи над Мангеттенським проектом. Команда з 19 вчених британського проекту, які працювали в Лос-Аламосі, включала Чедвіка, Пейєрлса, Фукса і Вільяма Пенні. Тим не менш, генерал Леслі Гроувс, який не схвалював співробітництво, поставив британських вчених в обмежені ролі, щоб обмежити їх доступ до повної інформації.

У вересні 1944 року в місті Квебек відбувся другий саміт для обговорення планів остаточного штурму Німеччини та Японії. Через кілька днів Черчилл та його родина вирушили до маєтку Рузвельта в Гайд-парку, Нью-Йорк. Обидва лідери зобов'язалися в меморандумі " «повну співпрацю між Сполученими Штатами і британським урядом  в розробці трубчастих сплавів для військових і комерційних цілей повинна продовжуватися після поразки Японії до тих пір, поки вона не буде припинена спільною угодою».

Незважаючи на ц. обіцянку, смерть Рузвельта в 1945 році ознаменувала кінець військового співробітництва. Президент Трумен вирішив не дотримуватися цієї другої угоди, а ядерні дослідження США були офіційно занесені до Закону про атомну енергію 1946 року.

(Пере) запуск британського проекту 
Британці сприяли успішному створенню атомної бомби, але все ж після війни зіткнулися з реальністю, яку вони були відрізані від її секретів. У 1947 році прем'єр-міністр Клемент Еттлі прийняв рішення самостійно розробити британську атомну бомбу. Спеціальний комітет Кабінету міністрів швидко санкціонував «науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи з атомної зброї».

Лорд Портал з  Гюнґерфорда  був призначений головним спостерігачем за проектом, в той час як Вільям Пенні, британський еквівалент Дж. Роберта Оппенгеймера, був головним ученим. Під час своєї роботи з американцями Пенні працював у Лос-Аламосі, був свідком бомбардування Нагасакі та брав участь в операції «Перехрестя». В травні 1947 року його викликали в Уайтхолл і Лорд Портал сказав: «ми збираємося зробити атомну бомбу. Прем'єр-міністр попросив мене координувати цю роботу. Вони хочуть, щоб ви очолили її».

Хоча Закон про атомну енергію класифікував атомні таємниці США, видатні британські вчені, які працювали над Мангеттенським проектом, повернулися озброєні інформацією. Тим не менш, зусилля генерала Гроувса щодо обмеження участі британців означали, що жоден британський вчений не мав повної картини Мангеттенського проекту. Тому однією з перших дій, яку Пенні здійснив, було складання документа під назвою «Плутонієва зброя — загальний опис», в якому детально описуються колективні записки всіх британських вчених, які працювали над проектом.

У Лондоні були створені адміністративні офіси, відомі як «клітка» після мережі фізичних барів, що їх оточували. Дослідницькі центри також були створені в Вулвіч і Форт Халстед. Дослідження було розділено на три основні напрямки: озброєння, яким керував сам Пенні; дослідження, очолюване Джоном Коккрофтом; та інженерія, під Крістофером Гінтоном. Сам інженерний підрозділ несе величезну відповідальність, оскільки включає будівництво атомних установок для виробництва корисного плутонію.

Британська бомба була заснована на дизайні американської бомби імплазії плутонію, використовуючи нотатки, які повернули Пенні та Фукс. Фукс, радянський шпигун, передав подібну інформацію до радянського проекту. Плутоній в основному вироблявся з реакторів Хінтона, хоча деякі з них також були імпортовані з сайту Крейда в Канаді. Перший британський завод по виробництву плутонію був побудований в Селлафілд, пізніше перейменований в Вайндскейл, в Камберленді. Його перший виробничий реактор став критичним у 1950 році, а до 1952 році він виробляв придатний для використання плутоній.

Хоча Сполучені Штати засекретили свої атомні таємниці в 1946 році, переговори продовжували відновлювати співпрацю. Ці переговори досягли свого апогею в 1949 році, коли Радянський Союз випробував свою першу атомну бомбу, надавши Сполученим Штатам посилене почуття актуальності. Хоча Міністерство оборони запевняло, що для того, щоб Британія була рівною в співпраці, їй доведеться «виготовити значну кількість атомної зброї» (Пол 182), Сполучені Штати розглядали пропозицію, яка послала б британських вчених працювати в США протягом обмеженого періоду часу.  Була надія, що британські вчені зможуть пробудити нові ідеї в американській програмі і що Британія продовжить поставляти уран з Конго.

Тим не менш серія шпигунських скандалів в 1950 і 1951 роках поклала край будь-яким шансам  на співпрацю. Викриття того, що Клаус Фукс, Дональд Маклін і Гай Берджесс були радянськими шпигунами, а також дезертирство видатного вченого-ядерника Бруно Понтекорво, підживлювали антикомуністичну істерію у Сполучених Штатах. США навіть відхилили б прохання Великої Британії випробувати їх першу атомну бомбу на квартирі француза в Неваді.

Вінстон Черчилль, повернувшись на пост прем'єр-міністра в 1951 році, вів переговори про використання австралійського острова Монте-Белло в якості випробувального полігону. Перша британська атомна бомба була успішно випробувана 3 жовтня 1952 року під час операції «Ураган». Він був підірваний у корпусі HMS Plym, випаровуючи корабель.

Незабаром після випробування Черчилль надіслав телеграму Пенні, Кокрофту і Хинтону, подякувавши їм за «самовіддані зусилля, які вони доклали, і блискучу інженерну майстерність, яку вони показали». Незабаром  після цього Пенні теж був посвячений у лицарі. Британська атомна бомба буде розгорнута для військового оперативного використання в 1953 році.

Подальший розвиток і спадщина 
Випробувавши свою першу атомну зброю, британці розраховували на повернення до співпраці зі Сполученими Штатами. Проте менш ніж через місяць США випробували свою першу водневу бомбу, знову поставивши її на технологічну перевагу і не бажаючи ділитися своїми ядерними секретами. У 1954 році Черчилль наказав Британії почати розробку термоядерної зброї, і Велика Британія успішно випробувала свою першу водневу бомбу 8 листопада 1957 року.

До цього моменту Радянський Союз також володів водневою бомбою і навіть перевершив американські технологічні можливості, запустивши у жовтні 1957 року перший у світі штучний супутник «Супутник-1». Не маючи явної військової переваги, Сполучені Штати врешті-решт погодилися в 1958 році поділитися ядерно. інформацією з Сполученим Королівством шляхом  внесення поправок в закон про атомну енергію 1946 року. У тому ж році сторони також підписали угоду про взаємну оборону США і Великої Британії, що передбачає співпрацю в галузі ядерних досліджень, а також передачу матеріалів і обладнання.

Після короткого мораторію на ядерні випробування Сполучене Королівство почало проводити спільні випробування разом  із Сполученими Штатами в Неваді. Згодом британське атомне озброєння було змодельоване за американськими зразками,. наданими у відповідності з угодою 1958 року. Велика Британія також продовжувала закуповувати зброю у США, у тому числі ракети підводного базування  Поларіс, а також американські системи доставки. У той час як сьогодні Сполучені Штати і Росія мають близько 7000 одиниць атомної зброї, Велика Британія має п'ятий за величиною ядерний арсенал у світі з 215 стратегічними боєголовками.

Посилання 

Наука у Великій Британії
Ядерна зброя за країною